Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Prague Open 2020 des Damentennis in Prag. Insgesamt nehmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2020
Tennisturnier in Prag